Kadota kann sich beziehen auf:
 Kadota, Synonym der Feigensorte Dottato
 Kadota (Kalifornien), eine Gemeinde in den USA
 Hiromitsu Kadota (* 1948), ein japanischer Baseballspieler
 (9751) Kadota, Asteroid des Hauptgürtels